Kettle – tipo di lago
 Kettle – videogioco del 1987
 Kettle – comunità non incorporata del Kentucky (USA)
 Kettle – comunità non incorporata della Virginia Occidentale (USA)
 Fiume Kettle – affluente del Columbia, in Canada e USA
 Fiume Kettle – affluente del Saint Croix, in USA